Georg Radziwill ist der Name folgender Personen:

* Georg Radziwill (Kardinal) (auch Jerzy Radziwiłł; 1556–1600), litauischer Geistlicher, Bischof von Krakau

 Georg Herkules Radziwill (1480–1541), litauischer Staatsbeamter und Feldherr, siehe Jerzy Radziwill